Het ATP-toernooi van Oeiras 2014 (met de officiële naam Portugal Open) werd gespeeld van 21 tot en met 27 april 2014. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Estadio Nacionale in de Portugese stad Oeiras.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Oeiras
2014